Seznamů planet může být více:

 Planety ve sluneční soustavě, Seznam planet Sluneční soustavy, viz taky :Kategorie:Planety sluneční soustavy, Sluneční soustava a Planeta
 Seznam planet v seriálu Futurama
 Seznam planet ve světě Hvězdné brány (Stargate)
 Seznam planet ve světě Star Wars